Flying Teapot — альбом группы прогрессивного рока Gong, изначально изданный фирмой Virgin в 1973 году. Альбом был переиздан с новой обложкой компанией BYG во Франции и Японии в 1976 году.

Характеристика 
Называемый также Radio Gnome Invisible Part 1, этот альбом является первой частью трилогии альбомов, второй и третьей частями которого стали Angel’s Egg и You. Трилогия формирует ядро мифологии Gong. Идея о Летающем чайнике (Flying Teapot) почерпнута группой из аналогии британского философа Бертрана Рассела, приведенной им в статье «Есть ли Бог?» (1952).

«Хотя и не столь замысловатый, как его последователь Angel’s Egg, этот альбом предлагает более верный прогрессивный космический рок с изобилием хиппистски-трипповых текстов».

Признание 
В специальном издании журналов Q и Mojo «Pink Floyd и история прог-рока» альбом занимает 35 место в списке 40 альбомов космического рока.

Альбом занимает 22 место в рейтинге лучших альбомов Кентерберийской сцены сайта Progarchives (по состоянию на апрель 2013 года).

Список композиций 
 «Radio Gnome Invisible» (Дэвид Аллен) — 5:30
 «Flying Teapot» (Дэвид Аллен / Франсис Мозе) — 12:30
 «The Pot Head Pixies» (Дэвид Аллен) — 3:00
 «The Octave Doctors & The Crystal Machine» (Тим Блейк) — 2:00
 «Zero The Hero & The Witch’s Spell» (Дэвид Аллен / Тим Блейк / Кристиан Триш) — 9:45
 "Witch’s Song: 'I Am Your Pussy' " (Джилли Смит / Дэвид Аллен) — 5:10

Музыканты 
Оригинальный список музыкантов указан следующим образом:

 PON voicebox — Dingo Virgin & Hi T Moonweed the favourite
 Orgone box & space whisper — the Good Witch Yoni
 VCS 3box Cynthia size A & crystal machine — Hi T Moonweed the favourite
 Split sax ie tenna & soprasax & so flooth — The Good Count Bloomdido Bad De Grass
 Gitbox — Stevie Hillside (spermguitar & slow whale), The Submarine Captain (sideral slideguitar & Dogfoot), Dingo Virgin & others (aluminium croonguitar & stumblestrum)
 VCS3 fertilised elect piano & left bank uptightright pno & Shakesperian meat bass — Francis Bacon
 Drumbox kicks and knocks — Lawrence the alien
 Congox — Rachid Whoarewe the Treeclimber
 Road crew & trux — Venux De Luxe
 Switch doctor — Wiz De Kid LIGHTS & Duke

Эти псевдонимы и названия соответствуют следующему:

 Дэвид Аллен — вокал, гитара
 Джилли Смит — вокал
 Тим Блейк — клавишные, вокал
 Дидье Малерб — саксофоны, флейта
 Стив Хилледж — гитара
 Кристиан Триш — гитара
 Франсис Мозе — клавишные, бас-гитара
 Лори Аллан — барабаны
 Рашид Хоуари — перкуссия

Примечания

Ссылки 
 https://www.webcitation.org/6FzqrPn1X?url=http://www.allrovi.com/music/album/flying-teapot-radio-gnome-invisible-vol-1-mw0000047195
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=4626 

Альбомы Gong